Dominique D'Onofrio, entraîneur de football
 Kathy D'Onofrio-Wood, coureuse d'ultra-trail américaine
 Lucien D'Onofrio, manager de club de football, frère de Dominique
 Vincent D'Onofrio, acteur américain, lointain cousin de Dominique
Giovanni D'Onofrio (1998-), joueur italien de rugby à XV.

Voir aussi
 Onuphre l'anachorète
 Sant'Onofrio
 Onofrio